Green River kan syfta på:

 Green River (musikalbum) – album av Creedence Clearwater Revival
 Green River (sång) – en sång från albumet
 Green River (musikgrupp) – amerikansk musikgrupp

Geografi

Kanada 

 Green River, British Columbia, vattendrag,

USA 

 Green River, Utah, stad i Emery County, 
 Green River (biflod till Coloradofloden) – rinner genom Wyoming, Utah och Colorado, 
 Green River, Wyoming, ort i Sweetwater County,